Il doppio dell'ATP Volvo International 1985 è stato un torneo di tennis facente parte della categoria Grand Prix.

Brian Gottfried e Tomáš Šmíd erano i detentori del titolo, ma quest'anno non hanno partecipato.

Scott Davis e David Pate hanno battuto in finale 3–6, 7–6, 7–6 Ken Flach e Robert Seguso.

Teste di serie

 Ken Flach /  Robert Seguso (finale)
 Mark Edmondson /  Kim Warwick (primo turno)
 John Fitzgerald /  Wally Masur (semifinali)
 Paul Annacone /  Christo van Rensburg (semifinali)

 Francisco González /  Víctor Pecci (secondo turno) 
 Ricardo Acuña /  Peter Fleming (primo turno) 
 Mike De Palmer /  Gary Donnelly (quarti di finale) 
 Brad Drewett /  Slobodan Živojinović (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 

ATP Volvo International 1985